De Prinsenhof, ook Hertogenhof genoemd, was een terrein met een versterkt huis in Venlo.

Geschiedenis 

Rond 1275 bouwde de toenmalige landheer een versterkt huis 100 meter zuidelijk van de huidige Martinusbasiliek. Het was een stenen huis met een mergelen fundament. In de 14e eeuw werd het gebouw uitgebreid en werden twee torens gebouwd. In de volgende eeuwen werd het huis steeds verder uitgebreid en werd de hof uitgebreid met een stal, een rosmolen, een tiendschuur en tuinen.

Hoe de Prinsenhof teloor is gegaan is niet helemaal zeker. Wel wordt aangenomen dat hij grotendeels verwoest is door een beschieting in 1511. Daarna is hij niet meer helemaal opgebouwd. Tegen het einde van de 16e eeuw waren de gebouwen vervallen.

In 1613 stonden hertog Albert en hertogin Isabella de Prinsenhof af aan de Minderbroeders. De hof moet toen volledig met de grond zijn gelijkgemaakt en op het terrein verrees een klooster.

Gouvernement 

Later werd zuidoostelijk van de kloosterkerk een groot pand gebouwd voor de stadscommandant. Dat pand werd Gouvernement genoemd maar later ook abusievelijk Prinsenhof omdat historici dachten dat Prinsenhof en Gouvernement hetzelfde waren of toch op zijn minst op dezelfde plek hebben gelegen.

Na het vertrek van de huzaren - het klooster was tijdens de Franse overheersing veranderd in een kazerne - in 1913 werden Minderbroederskazerne en Gouvernement gesloopt.

Archeologisch onderzoek 

In 1991 werden tijdens graafwerkzaamheden resten van de Prinsenhof gevonden. Bij daarop volgend archeologisch onderzoek werd ook een uit 900 daterende gracht blootgelegd. Dit geeft aan dat in de 9e eeuw al een dorp van enige omvang in dit gedeelte van de latere stad lag.

Voormalig bouwwerk in Limburg (Nederland)
Prinsenhof
Vestingwerk van Venlo
Verdwenen kasteel in Nederland